Gemäldegalerie Dresden steht für:
 ein Kunstmuseum in Dresden, siehe Gemäldegalerie Alte Meister
 das Gebäude, in dem dieses Kunstmuseum untergebracht ist, siehe Sempergalerie
 die Gemäldesammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden vor ihrer Trennung in Alte Meister und Galerie Neue Meister